Laserpitium steveni är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. C.A.Mey. och Ernst Rudolf von Trautvetter. Laserpitium steveni ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
steveni